Un patachon était, aux , un conducteur ou une personne affectée au service ou à la garde d'une patache, sorte de diligence de mauvaise qualité, lourde et lente. Il désignait aussi un douanier ou un membre de l'administration fiscale affecté à un navire de service, lui aussi appelé patache.
 Les patachons, toujours en route, étant réputés mener une vie déréglée et boire beaucoup ; l'expression mener une vie de patachon est restée dans la langue française.

 Le propriétaire ou l'exploitant d'une patache était appelé patachier, ce mot pouvant également être synonyme de patachon.

 En jargon cheminot, un patachon était un train de marchandise non prioritaire.

 Patachon est le nom d'un personnage de l'opérette de Jacques Offenbach Les Deux Aveugles.

 Doublepatte et Patachon était le nom français du duo comique danois du cinéma muet Fy og Bi, inspirateur du duo Laurel et Hardy.

Annexes 

Véhicule hippomobile